Паркинсония () — род деревянистых растений семейства , распространённый в Северной Америке, Южной Америке и Африке.

Ботаническое описание 
Кустарники или деревья. Кора ствола зелёная или серая. Колючка 1, в пазухе листа или отсутствует. Прилистников 1—2, колючие или не колючие. Листья двуперистые или редуцированные до перистых; вторичных черешков 1—10 пар; рахис крылатый или цилиндрический; листочков 1—80 (и более) пар, продолговатые, округлые, эллиптические или яйцевидные.

Соцветия пазушные, кистевидные или цветки одиночные; прицветники от дельтовидных до ланцетных, опадающие. Цветки с 5 зелёными чашелистиками зеленые; лепестков 5, жёлтые, один из них с красным или оранжевым пятном. Тычинок 10; пыльники от продолговатых до эллиптических. Пестик зелёный; завязь линейная, семяпочек 5—12. Бобы линейные или продолговатые, раскрывающиеся, чётковидные или плоские. Семян 1—8 на плод, от продолговатых до шаровидных.

Таксономия 
, Sp. Pl. 1: 375 (1753).

Род назван в честь английского ботаника Джона Паркинсона.

Синонимы

Виды 
Род включает 14 видов:
 
 
 
 
  [=  × ]
 
 
 
 
 
 
 
  [=  × ]

Примечания

Литература 
 

Бобовые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей